Messier 16, otvoreni skup u zviježđe Zmije
 M16 (puška), američka jurišna puška
 M-16 (album), studijski album njemačkog thrash metal sastava Sodom
M 16, metrički navoj